Вернуа́-ле-Вевр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 37 км на північ від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 188,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вернуа-ле-Вевр на сайті французького Національного інституту географії
 Вернуа-ле-Вевр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вернуа-ле-Вевр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вернуа-ле-Вевр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вернуа-ле-Вевр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор